Duschak ist der Familienname folgender Personen:

 Béla Duschak (1868–1932), ungarischer Schauspieler und Theaterregisseur
 Moritz Duschak (1815–1890), böhmischer Rabbiner und Schriftsteller